Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-1, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 José Luis Clerc (campione)
 Sandy Mayer (quarti di finale)
 Andrés Gómez (primo turno)

 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)
 Stan Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1982